Irena-Sendler-Schule ist der Name folgender weiterführender Schulen, die nach Irena Sendler benannt sind:

 Irena-Sendler-Gesamtschule (Ahaus), integrierte Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen
 Irena-Sendler-Schule (Hamburg), Stadtteilschule in Hamburg-Wellingsbüttel
 LVR-Irena-Sendler-Schule, Förderschule in Euskirchen